Scotty – variante del nome proprio di persona Scott
Scotty – personaggio immaginario del franchise Star Trek
Scotty 2 Hotty – wrestler statunitense
Ludwig Scotty – politico nauruano

Pagine correlate
 Scott